Molekulska formula -{C23H30N2O4}- se može odnositi na:

 Folkodin
 Mitraginin